Сергей Зыков:
 Зыков, Сергей Александрович (1907—1974) — советский сурдопедагог.
 
 Зыков, Сергей Павлович (1830 — 1919) — русский генерал от инфантерии, издатель.
 Зыков, Сергей Петрович (1873—1922) — русский генерал-лейтенант.